Анте́ () — муніципалітет у Франції, у регіоні Нова Аквітанія, департамент Лот і Гаронна. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 510 км на південь від Парижа, 135 км на південний схід від Бордо, 33 км на північний схід від Ажена.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 76 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 186,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 
 Анте на сайті французького Національного інституту географії
 Анте на сайті французького Національного інституту статистики й економічних досліджень
 [ Розташування муніципалітету Анте на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Лот і Гаронна

Примітки 

Муніципалітети департаменту Лот і Гаронна